Krokavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokavan, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Krokavan, Jämtland, sjö i Bergs kommun och Åre kommun,  (19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn